Foguete (fogo de artifício)
Foguete (arma) — dispositivo não guiado, autopropulsionado, para fins militares
Propulsão de foguete — baseada na expulsão de gases de combustão em alta pressão
Foguete espacial — máquina que se desloca expelindo atrás de si um fluxo de gás a alta velocidade
Foguete (serviço ferroviário) — que funcionou em Portugal entre1953 e finais da década de 1980
Erodium moschatum — espécie de planta cujo nome vulgar é foguetes
Foguetão (semanário) — publicação juvenil portuguesa publicada em 1961

Ver também 
Pirotecnia
Fogo de artifício
Nave espacial — veículo com capacidade de viajar pelo espaço exterior

Desambiguações de tecnologia